Азат Махляфович Ракипов (; ) — советский и белорусский легкоатлет, специалист по бегу на средние и длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступал за сборные СССР, СНГ и Белоруссии по лёгкой атлетике в 1980-х — 2000-х годах, многократный победитель и призёр первенств национального значения, рекордсмен страны в беге на 1500 метров, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Азат Ракипов родился 29 ноября 1966 года в Киргизской ССР. Ещё школьником переехал на постоянное жительство в Минск. Проходил подготовку под руководством заслуженного тренера СССР Александра Фёдоровича Агрызкина.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1986 года, когда вошёл в состав советской сборной и выступил на чемпионате мира по кроссу в Коломбире, где в забеге юниоров на 7,75 км занял итоговое 82-е место.

В 1991 году в беге на 1500 метров стал серебряным призёром на чемпионате страны в рамках X летней Спартакиады народов СССР в Киеве — уступил здесь только Сергею Мельникову.

Благодаря череде удачных выступлений вошёл в состав Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик, и выступил на летних Олимпийских играх в Барселоне — на дистанции 1500 метров дошёл до финала и в решающем забеге занял 12-е место. При этом в полуфинале установил свой личный рекорд (3:36.16), который до настоящего времени остаётся национальным рекордом Белоруссии в данной дисциплине.

После распада Советского Союза Ракипов остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах в составе белорусской национальной сборной. Так, в 1993 году на соревнованиях Sparkassen Cup в Штутгарте он установил ныне действующий рекорд Белоруссии в беге на 1500 метров в помещении — 3:38.97, стартовал на чемпионате мира в Штутгарте, где остановился в полуфинале.

В 1994 году одержал победу в беге на 10 000 метров на чемпионате Белоруссии в Гомеле, бежал 1500 метров на чемпионате Европы в Хельсинки, занял 76-е место на кроссовом европейском первенстве в Алнике.

В 1995 году стал чемпионом Белоруссии в беге на 1500 метров.

Начиная с 2000 года активно выступал на различных шоссейных стартах в Европе, преимущественно на территории Польши.

В 2004 году с личным рекордом 2:12:32 занял восьмое место на Гамбургском марафоне. Выполнив олимпийский квалификационный норматив, удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Афинах — в итоге в программе марафона сошёл с дистанции, не показав никакого результата. Также в этом сезоне победил на марафоне в Тайбэе (2:23:39) и занял 16-е место на марафоне в Сингапуре (2:20:54).

В 2005 году финишировал вторым на Остинском марафоне в США (2:14:00) и четвёртым на Марафоне Макао в Китае (2:23:09).

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2012 года.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на средние дистанции Белоруссии
Бегуны на длинные дистанции Белоруссии
Марафонцы Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Минска